Silberrose steht für:

 Silberrose (Zeitschrift), Zeitschrift des Oberösterreichischen Künstlerbundes
 Silberrose (Goldkronach), Gemeindeteil von Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern